Balzer est un patronyme porté par :

 Erik Balzer (1991-), cycliste allemand ;
 Falk Balzer (1973- ), athlète allemand ;
 Karin Balzer (1938-2019), athlète allemande ;
 Sara Balzer (1995- ), athlète française ;
 Stephen Balzer (1864-1940), ingénieur et inventeur américain.